

Sigle 
 Canadian Pediatric Society – società scientifica canadese
Centro Psico-Sociale - assistenza pischiatrica territoriale
Capcom Play System  – piattaforma hardware sviluppata da Capcom per i suoi videogiochi arcade
Caratteri per secondo – unità di misura della velocità di trasmissione di dati oggi raramente usata 
Carrier pre-select  – preselezione dell'operatore in telefonia
Cassa Pensione Sanitari – cassa previdenziale gestita dall'INPDAP
Centro Psico-Sociale
Cicli per secondo – unità di misura della frequenza, equivalente dall'hertz 
Civilian Public Service  – servizio civile per obiezione di coscienza statunitense
Communicating Sequential Processes  – linguaggio di programmazione concorrente
Comrey Personality Scales  – test di personalità
Comunità Promozione e Sviluppo – organizzazione non governativa italiana
Consulta Provinciale degli Studenti  – organo di rappresentanza degli studenti della scuola secondaria di secondo grado italiana
Corrispondenza politica svizzera  – agenzia di stampa svizzera
Calcolo Probabilità e Statistica – materia insegnata negli istituti tecnici industriali (ITI)
Sistema ciberfisico (Cyber-Physical System) – sistema informatico che interagisce in modo continuo e distribuito con il sistema fisico in cui opera
Comitato Paralimpico Sammarinese  – comitato paralimpico nazionale che rappresenta San Marino nei giochi paralimpici
CPS – Clicks Per Second  – numero di click in 1 secondo

Codici 
 CPS – codice aeroportuale IATA del Saint Louis Downtown Airport di Cahokia (Stati Uniti d'America)
 cps – codice ISO 639-3 della lingua capiznona

Religione 
 C.P.S. – Suore Missionarie del Preziosissimo Sangue

Altro 
 cPs – abbreviazione di centipoise